Зава́дський () — польське прізвище. Виникло на ґрунті польської та української мов на означення людини, що приїхала з містечка Завада, Завадів, Завадівка. В основі цих топонімів лежить слово «завада» (перепона, перешкода). Такі топоніми досить часті в Польщі, Словаччині та Україні.

Відомі носії 
 Завадський Анатолій Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Завадський Борис Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Завадський Веніамін Валер'янович (1884 — 1944) — російський письменник, емігрант (1920).
 Влодзімеж Завадський (1967) — польський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи, чемпіон Олімпійських ігор.
 Завадський Володимир Георгійович (1919 — 1992) — заступник командира ескадрильї, льотчик-розвідник, Герой Радянського Союзу (1944).
 Завадський Гнат (11 травня 1875 — невідомо) — старшина Дієвої армії УНР.
 Завадський Дмитро Анатолійович (15 серпня 1966, Київ) — український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2017).
 Завадський Дмитро Вадимович — підполковник Збройних Сил України, Герой України.
 Завадський Дмитро Олександрович (1972—2000) — білоруський журналіст, телевізійний оператор.
 Завадський Дмитро Олександрович (1988) — український бадмінтоніст, майстер спорту міжнародного класу.
 Завадський Едвальд Абрамович (1927—2005) — український фізик, член-кореспондент АН УРСР (1978).
 Завадський Ігор Борисович (*1966) — український акордеоніст, заслужений артист України (2000).
 Завадський Йосип Йосипович (1818—1886) — виконувач обов'язків міського голови Києва, видавець, власник книгарні й друкарні в Києві.
 Завадський Йосип Станіславович (1928—2003) — доктор економічних наук, професор.
 Завадський Казимир (1647—1691) — історик, письменник.
 Завадський Михайло Адамович (1828—1887) — польський і український композитор, музичний педагог.
 Завадський Михайло Ромулович (1848—1926) — визначний педагог, громадський діяч, редактор, видавець, засновник часопису «Педагогічний вісник».
 Завадський Норберт Болеславович (1862—1943) — фізик.
 Завадський Олександр (1798—1868) — польський біолог, професор Львівського університету.
 Завадський Олександр (1899—1964) — польський державний діяч.
 Завадський Опанас Іванович (1871 — ?) — український хормейстер, учитель співу.
 Завадський Петро Васильович (1838—1894) — український революційний діяч.
 Завадський Сергій Володиславович (1871—1943) — правник і судовий діяч із польсько-українського роду на Поділлі.
 Завадський Юрій Олександрович (1894 — 1977) — російський режисер, актор, народний артист СРСР (1948), Герой Соціалістичної Праці (1973).
 Завадський Юрій Романович (* 18 березня 1981) — український поет, громадський діяч, видавець, кандидат філологічних наук.

Завадська
 Завадська Валентина Володимирівна (* 1950) — українська радянська діячка, сортувальниця Понінківської картонно-паперової фабрики Полонського району Хмельницької області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.

Примітки

Посилання 
 Всеросійське генеалогічне дерево 
Польські прізвища